Budynek przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu – dawna siedziba Szkoły Podstawowej nr 17, obecnie Szkolno-Środowiskowa Świetlica im. Ryszarda Gajewskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Rudak, przy ul. Rudackiej 26-32, w sąsiedztwie nieczynnego cmentarza ewangelickiego i przydrożnej kapliczki.

Historia 
Budynek trzykondygnacyjny, posiadający pięć sal lekcyjnych i pokój nauczycielski, powstał pod koniec XIX w. na potrzeby niemieckiej szkoły podstawowej dla ówczesnych podtoruńskich osad rolnych: Rudaku i Stawek (obecnie dzielnice Torunia). W okresie międzywojennym polska administracja ulokowała w nim także szkołę podstawową, w której uczyło prawdopodobnie czworo nauczycieli. W 1966 roku szkołę przeniesiono do nowego gmachu wybudowanego w czynie społecznym przy współudziale Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Toruńskiej Ceramiki Budowlanej. W tym samym roku nadano jej imię gen. Józefa Bema. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. stary budynek szkolny zaadaptowano na mieszkania. W latach 1978-2015 mieszkał tu Ryszard Gajewski, toruński pedagog i działacz społeczny.

W 2017 roku budynek został odrestaurowany i zaadaptowany na siedzibę Szkolno-Środowiskowej Świetlicy jego imieniem.

Budynek wraz z zapleczem gospodarczym wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2534).

Galeria

Przypisy 

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków